Irene Agyepong, médecin ghanéenne en santé publique ;
 Thomas Agyepong (né en 1996), footballeur international ghanéen ;
  (née en 1969), athlète anglaise ;
  (né en 1965), athlète britannique ;
  (né en 1939), homme politique ghanéen.